Zelenka může znamenat:

 Zelenka – příjmení
 Zelenka (Orlické Záhoří) – část obce Orlické Záhoří
 Zelenka – starší název pro odrůdu renklód – Zelená renklóda